Еоля́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Еолян, Изабелла Рубеновна (1928—1996) — российская и армянская музыковед.
 Еолян, Левон Суренович (род. 1959) — армянский шахматист.
 Еолян, Рубен Осипович — советский учёный, государственный и политический деятель.